Le Plateau fait référence à une topographie.

Toponymes

Le Plateau, un quartier et un village urbain de la ville de Gatineau (Québec).
 Le Plateau-Mont-Royal, un arrondissement de Montréal (Québec).

Le Plateau, une commune de la ville d'Abidjan

Le Plateau (cité ouvrière), cité ouvrière dans le Calvados.

Dakar-Plateau, une commune d'arrondissement de Dakar

Autres
 Le Plateau, journal de Montréal
 Le Plateau, centre d'art contemporain à Paris
 Le Plateau, série télévisée humoristique québécoise (sitcom)
 Le Plateau est le nom traditionnel du poste de président du Sénat en France.

Voir aussi